Sint-Ritakerk (Amsterdam)
 Sint-Ritakerk (Boskant)
 Sint-Ritakerk (Den Hoorn)
 Sint-Ritakerk (Harelbeke)
 Sint-Ritakerk (Kontich)

Rita